DTM 2010 var den elfte säsongen av det ´tyska standardvagnsmästerskapet Deutsche Tourenwagen Masters. Paul di Resta vann förarmästerskapet och HWA Team vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

2010 i Tyskland
DTM-säsonger
Motorsportevenemang 2010